Франц Ксавер Габельсбергер (; , , — , ) — основатель стенографии в Германии и изобретатель новой её системы.

Биография 

Он издал получившие большое распространение в публике школьные прописи и Mechan. Rechentafeln, занимался изучением языков, мнемоникой, пазиграфией, криптографией, искусством дешифрировать письмена и изобретением скорописи. Все эти занятия помогали ему пролагать новые пути в стенографии. После введения в Баварии конституции и открытия парламентских дебатов он сделал стенографию главным предметом своих занятий. Он остановился на мысли, что видимые знаки, передающие звуки языка, должны быть приноровлены к организму и механизму человеческой речи. Эту основную мысль своей системы Габельсбергер постоянно проводил во всех усовершенствованиях её, которыми он занимался в продолжение 30 лет. Габельсбергер написал: Anleitung zur deutschen Redezeichenkunst (Мюнхен, 1834; 2 изд. 1850), Neue Vervollkommungen u. s. w. (Мюнхен, 1843; 2 изд. 1850), Stenographisches Lesebuch (Мюнхен, 1838).

Ученики Габельсбергера основали «Габельсбергское главное стенографическое общество», которое, пользуясь оставшимися после Габельсбергера бумагами, переиздало его главное сочинение Lehrgebäude der Stenographie (Мюнхен, 1850).

Память 
 В 1890 году в Мюнхене установлен Памятник Францу Ксаверу Габельсбергеру.

Примечания

Литература 
 

Изобретатели Германии
Изобретатели систем письма
Выпускники мюнхенской гимназии Вильгельма
Похороненные на Старом южном кладбище